Владимир Борисович Пресняков (19 января 1941, Горький — 19 мая 1992, Нижний Новгород) — советский футболист и тренер.

Владимир Пресняков первый в истории игрок «Металлурга» по количеству забитых голов (128, в том числе 88 были забиты на стадионе «Центральный»).

В январе 1972 года привлекался клубом «Уралмаш» для матчей Кубка СССР против «Спартак» (Москва), но в заявку не попал и вернулся в Магнитогорск.

В 1978 году установил рекорд клуба по голам за один сезон — 27.

Клубная статистика 

 в стадии сбора

Примечания

Ссылки 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Металлург-Магнитогорск»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск